Tapetserargetingar (Discoelius) är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1809. Enligt Catalogue of Life ingår tapetserargetingar i familjen Eumenidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen getingar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Steklar